

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wgf TERYT jest ich 3
 Łapigrosz – część miasta Warszawa, w dzielnicy Białołęka
 Łapigrosz – część wsi Wrząca w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Łapigrosz – część wsi Nowa Huta w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków

Miejscowości na Białorusi 

 Łapigrosz – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.